Atatürk-Haus bezeichnet folgende Gebäude:

 Atatürk-Haus (Thessaloniki), Geburtshaus Atatürks 
 Atatürk-Haus (Yalova), Wohnhaus Atatürks